Чаба́к:
 Чабак — меховая шапка, род треуха, в Архангельском и Вологодском краях Руси (России). 
 Чабак — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.
 Чабак — остров архипелага Норденшёльда. Административно относится к Таймырскому району Красноярского края России.

 Бабович, Соломон Бабакаевич (также известный по прозвищу Чабак; ? — 1812) — евпаторийский купец, караимский общественный деятель и благотворитель.